Crocodylus es un género de saurópsidos (reptiles) arcosaurios de la familia Crocodylidae que incluye a la mayoría de los animales comúnmente conocidos como cocodrilos. Todos son cazadores semiacuáticos de perfil alargado y cuerpo aplastado, capaces de capturar entre sus fuertes mandíbulas casi cualquier cosa que se mueva.

Habitan en las zonas tropicales y subtropicales de África, Asia, Australia y América, así como en numerosas islas del Caribe, el Océano Índico y el Pacífico. Esto se debe a que, al contrario que otros crocodilios como los caimanes, pueden excretar el exceso de agua salada del mar a través de unas glándulas de los ojos, produciendo así las famosas lágrimas de cocodrilo. No obstante, prefieren el agua dulce.

Filogenia 
El cladograma presentado a continuación sigue la topología de un análisis de 2011 de secuencias de ADN mitocondrial realizado por Robert W. Meredith, Evon R. Hekkala, George Amato y John Gatesy.

Este cladograma sigue los resultados de un análisis de 2012 de rasgos morfológicos realizado por Christopher A. Brochu y Glenn W. Storrs. Muchas especies extintas de Crocodylus pueden representar géneros distintos. C. suchus no fue incluido, debido a que su codificación morfológica era idéntica a la de C. niloticus. Sin embargo, los autores sugirieron que esto podría ser explicado por la muestra de especímenes, y consideraron a las dos especies distintas.

El siguiente cladograma sigue el análisis llevado a cabo por Scheyer et al. (2013):

Referencias

Enlaces externos